Герц, Херц — фамилия немецкого или еврейского происхождения. Этимология от  — «сердце». Еврейская фамилия может происходить от личного имени Герц.
 Герц — единица измерения частоты в Международной системе единиц (СИ).

Фамилия 
 Герц — дворянский род.
 Герц, Александр (1879—1928) — польский кинорежиссёр.
 Герц, Анри (1806—1888) — австрийский пианист, композитор, профессор Парижской консерватории.
 Герц, Бенедикт (1872—1952) — польский писатель и баснописец, переводчик, журналист.
 Герц, Вильгельм (1835—1902) — немецкий поэт, учёный, переводчик.
 Герц, Генриетта (1764—1847) — писательница эпохи раннего романтизма, хозяйка берлинского литературного салона.
 Герц, Генриетта (1846—1913) — коллекционер произведений искусства и меценат, основательница Библиотеки Герциана в Риме. 
 Герц, Генрик (1798—1870) — датский драматург и поэт.
 Гёрц, Георг Генрих фон (1668—1719) — шведский политик и авантюрист немецкого происхождения.
 Герц, Генрих Рудольф (1857—1894) — немецкий физик, первооткрыватель электромагнитного излучения (Hz), (Гц).
 Герц, Густав Людвиг (1887—1975) — немецкий физик, лауреат Нобелевской премии 1925 года.
 Герц, Джейми (род. 1965) — американская актриса.
 Герц, Елена Васильевна (1914—2004) — советский учёный, механик, специалист по теории пневматических систем.
 Герц, Жак Симон (1794—1880) — французский пианист и композитор австрийского происхождения.
 Герц, Иван Иванович (1936—2006) — украинский государственный деятель.
 Герц, Иоганн Евстафий (1737—1821) — граф фон Шлиц, прусский государственный деятель.
 Герц, Йосеф Цви (1872—1946) — главный раввин Британской империи, философ, автор популярных комментариев
 Герц, Йохен (род. 1940) — немецкий художник.
 Герц, Карл Карлович (1820—1883) — действительный статский советник, профессор археологии и истории искусств.
 Герц, Кристиан (род. 1998) — словацкий футболист.
 Герц, Корнелий (1845—1898) — французский аферист.
 Герц, Люцина (1917—1944) — польская военнослужащая, участница Второй мировой войны, офицер Войска Польского.
 Герц, Маркус (1747—1803) — немецкий философ еврейского происхождения.
 Герц, Мартин (1818—1895) — немецкий филолог.
 Герц, Роберт (1881—1915) — французский социолог.
 Герц, Фридрих Отто (1878—1964) — австрийский и британский социолог, экономист и историк.
 Герц, Эрнст — австрийский фигурист, чемпион Европы.
 Герц, Юрай (1934—2018) — чешский кинорежиссёр, актёр и сценарист.
 Герц, Юрий Дмитриевич (1931—2012) — народный художник Украины.

Двойная фамилия
 Шалев-Герц, Эстер (род. 1948) — литовская художница.

Топоним 
 Герц — кратер на обратной стороне Луны.

Другое 
 «Герц» — немецкая фирма, разработавшая панораму Герца.
 Герц () — у запорожских казаков — форма показательного выступления перед началом сражения, когда группа казаков выходила из строя и приближалась к противнику ближе, чем дальность ружейного выстрела.

См. также 
 Вибратор Герца
 The Hertz Corporation
 Hertz (аудиотехника)

Примечания